Jiffy Lube Alberta Scotties Tournament of Hearts 2014 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2014. Turniej finałowy rozegrano w Sylvan Lake na lodowisku Sylvan Lake Curling Club między 8 a 12 stycznia 2014.

Tytuł mistrzyni Alberty wywalczyła Valerie Sweeting, która w finale pokonała 8:4 Cheryl Bernard.



Drużyny

Runda A

A1 
8 stycznia 2014; 9:30; pokonana do B1

A2 
8 stycznia 2014; 9:30; pokonana do B2

A3 
8 stycznia 2014; 9:30; pokonana do B3

A4 
8 stycznia 2014; 9:30; pokonana do B4

A5 
8 stycznia 2014; 18:30; pokonana do B4

A6 
8 stycznia 2014; 18:30; pokonana do B1

A7 
8 stycznia 2014; 18:30; pokonana do B2

A8 
8 stycznia 2014; 18:30; pokonana do B3

A9 
9 stycznia 2014; 9:00; pokonana do B6

A10 
9 stycznia 2014; 9:00; pokonana do B5

A11 
9 stycznia 2014; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 
9 stycznia 2014; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 
9 stycznia 2014; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 
9 stycznia 2014; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 
9 stycznia 2014; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 
9 stycznia 2014; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 
9 stycznia 2014; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 
9 stycznia 2014; 18:30; wygrana B3-wygrana B4; pokonana do C5

B8 
10 stycznia 2014; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 
10 stycznia 2014; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 
10 stycznia 2014; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C8

Runda C

C1 
10 stycznia 2014; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 
10 stycznia 2014; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 
10 stycznia 2014; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 
10 stycznia 2014; 18:30; przegrana B9-wygrana C1

C5 
10 stycznia 2014; 18:30; przegrana B7-przegrana B8

C6 
10 stycznia 2014; 18:30; wygrana C2-wygrana C3

C7 
11 stycznia 2014; 13:00; wygrana C4-wygrana C5

C8 
11 stycznia 2014; 13:00; wygrana C6-przegrana B10

Faza finałowa

A-B 
11 stycznia 2014; 18:30

C1-C2 
11 stycznia 2014; 18:30

Półfinał 
12 stycznia 2014; 8:30

Finał 
12 stycznia 2014; 13:30

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2014 w curlingu
2014
2014 w Kanadzie